Анна Унгер (* 1944) — східнонімецька лижниця, призерка чемпіонату світу.
 Антон Унгер (1879—1945) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, титулярний генерал-майор австрійської армії, генерал-майор до розпорядження вермахту.
 Бернгард Унгер (* 1999) — австрійський футболіст, воротар «Рапіда» (Відень).
 Гайнц Унгер (1895—1965) — німецький диригент.
 Ганс Унгер (1872—1936) — німецький художник-символіст, графік.
 Георг Крістіан Унгер (1743—1799) — німецький архітектор.
 Герард Унгер (1942—2018) — нідерландський друкар і графічний дизайнер.
 Еріх Унгер (1887—1950) — єврейський філософ.
 Йозеф Унгер (1828—1913) — австрійський юрист і політик. Член Австрійської академії наук.
 Кароліна Унгер (1803—1877) — австрійська оперна співачка.
 Макс Унгер (1883—1959) — німецький музикознавець.
 Макс Унгер (1854—1918) — німецький скульптор.
 Роберто Мангабейра Унгер (* 1947) — бразильський соціальний теоретик, економіст, політик і філософ.
 Франц Унгер (1800—1870) — австрійський ботанік і педагог.

 Унгер — острів в складі Лайальських островів біля берега Пеннелла Антарктиди.
 Унгер — неприєднана територія в окрузі Морган Західної Вірджинії.
Німецькі прізвища